David Kandelaki (1895-1938), homme politique et diplomate soviétique
 Georgi Kandelaki (né en 1974), boxeur géorgien
 Tina Kandelaki (née en 1975), journaliste et présentatrice de télévision russe